Easy Come, Easy Go – album zespołu 2 plus 1.
 Easy Come, Easy Go – singel zespołu 2 plus 1.